Polskie pułki piechoty:
 43 Pułk Strzelców Legionu Bajończyków – pułk piechoty polskiej okresu II RP stacjonujący w Dubnie
 43 Pułk Piechoty – pułk piechoty polskiej ludowego Wojska Polskiego lat 50. stacjonujący w Stargardzie Szczecińskim

Niemiecki pułk piechoty:
 43 Pułk Piechoty im. Księcia Meklenburgii Karola (6 Wschodniopruski) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 5 maja 1860; stacjonował w Królewcu (Königsberg) i Piławie (Pillau); przyporządkowany do I Korpusu Armii Niemieckiej

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 43 Pułk Piechoty Austro-Węgier (–1918) – Ungarisches Infanterieregiment Nr. 43

Rosyjski pułk piechoty:
 43 Ochocki Pułk Piechoty (ros. 43-й пехотный Охотский полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego